Тога́тус:

 Тогатус — в Древнем Риме человек, одетый в тогу.
 Тогатус Барберини — древнеримская статуя, изображающая неизвестного римлянина, одетого в тогу.
 Sejus togatus — вид клещей из отряда Mesostigmata (Sejoidea).